

Patronyme 
 
 Adrien Boudou (1876-1945), écrivain et historien français. Prix d'Académie 1923;
 Jean-Raymond Boudou (1916-1999), écrivain et parolier français ;
 Jean Boudou (1920-1975) romancier occitan ; 
 Dominique Boudou (1955-), écrivain et poète français ;
 Amado Boudou (1962-), économiste et homme politique argentin ;
 Laetitia Boudou (1975-), mannequin français et veuve de Johnny Hallyday.

Toponyme 

 Boudou, commune française du département de Tarn-et-Garonne ;
 Boudou, village burkinabé du département et la commune rurale de Soudougui.

Odonyme 
 Chemin de Boudou, une voie des deux communes françaises de Toulouse et de Launaguet (Haute-Garonne).